Juan I de Aragón, llamado el Cazador o el Amador de Toda Gentileza (Perpiñán, 1350 - Torroella de Montgrí (Gerona), 1396), rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y Córcega, y conde de Barcelona, Rosellón y Cerdaña (1387-1396). Hijo y sucesor de Pedro IV y de Leonor de Sicilia.

Antes de su entronización ostentó por vez primera el título de duque de Gerona, que identificaba al príncipe heredero de la Casa de Aragón, y que sigue siendo utilizado por la monarquía española.

Reinado 
Juan I tuvo ciertas diferencias con su suegro, el conde de Armagnac. Las tropas del conde, bajo las órdenes de su hermano Bernardo, invadieron el Ampurdán y llegaron hasta Gerona (1389-1390); fueron rechazados por las tropas que dirigía el infante Martín, hermano y futuro sucesor del rey. También tuvo que sofocar una rebelión en Cerdeña.

Su reinado se caracteriza por el desorden administrativo y financiero; aunque el rey mismo tenía una importante formación intelectual y fue un decidido promotor de las artes y las letras, cedió la responsabilidad de las tareas de gobierno a su esposa Yolanda o Violante de Bar, mientras él se dedicaba a sus aficiones favoritas, especialmente a la caza. Promovió, con ayuda de su favorita Carroza de Vilaragut, la música y la literatura; en este ámbito instituyó los Juegos Florales de Barcelona, a imitación de los de Tolosa, en 1393, en los que participaban poetas de toda la Corona de Aragón.

Las revueltas en Cerdeña exigían continuos gastos, que Juan de Aragón no satisfacía como debiera, al dedicar costosos recursos al mecenazgo de una refinada corte. La corrupción de los consejeros y la clientela real, que desviaba partidas que estaban destinadas a sofocar los disturbios sardos, e incluso los que iban a sufragar la preceptiva coronación del Rey en la Catedral de Zaragoza, que por este motivo no llegó a celebrarse, dilapidaron la hacienda regia. El rey cazador llegó al extremo de tener que vender los castillos de realengo situados en el Rosellón como medio de mitigar la penuria administrativa. Las Cortes de Aragón, a quien el rey tenía que solicitar financiación, acabaron rechazando pagar los emolumentos destinados a espectáculos y fiestas cortesanas, alegando la inmoralidad que suponía derrochar en estos fastos cuando la realidad social del pueblo sufría escasez y la economía atravesaba una crisis. Juan I, ante la negativa de las Cortes a sufragar la monarquía, comenzó a pedir préstamos a los banqueros de Florencia, lo cual originó la decadencia de la economía de Cataluña y el auge económico y comercial de Aragón y Valencia.

En 1391 la pobreza encendió la mecha de las persecuciones a los judíos de Cataluña, Baleares y Valencia; el verano de ese año fueron asaltados los barrios hebreos de las ciudades de Mallorca, Valencia, Lérida, Gerona y Barcelona.

Murió en el bosque de Orriols (Torroella de Montgrí, Gerona) a consecuencia de una caída del caballo mientras se encontraba en una cacería (1396). Al no tener descendencia masculina, fue sucedido por su hermano Martín. Martín I el Humano rechazó la invasión de las tropas del conde Mateo I de Foix, casado con Juana, hija de Juan, que pretendía sucederle. Violante, otra hija de Juan que también optó a la sucesión, era la esposa de Luis II de Anjou.

Matrimonios y descendencia 

Casó en primeras nupcias con Marta de Armagnac (1347-1378), hija del conde Juan I de Armagnac. Con quien tuvo:
 Jaime (1374).
 Juana, (1375-1407) que casó con Mateo, conde de Foix. Tras la muerte de su padre, reclamó el trono junto a su marido, siendo derrotados. Murió sin descendencia.
 Juan (1376).
 Alfonso (1377).
 Leonor (1378).

Tras enviudar, casó con Violante de Bar (1365-1431), hija de Roberto I, duque de Bar. Descendencia:
 Jaime Duque de Gerona (1382-1388).
 Yolanda, que casó con Luis II de Anjou, rey titular de Nápoles. El hijo de ambos, Luis III, pretendió el trono tras la muerte de Martín I el Humano, en el compromiso de Caspe.
 Fernando Duque de Gerona (1389).
 Antonia (1391-1392).
 Juan Duque de Gerona (1392-1396).
 Leonor (1393).
 Pedro Duque de Gerona (1394).
 Juana (1396).

Tuvo siete hijos varones, si bien todos murieron antes que él, por lo que le sucedió su hermano Martín I el Humano.

Introducción del Humanismo en la Corona de Aragón 
Juan I junto con Johan Ferrández d'Heredia y Bernat Metge fue uno de los primeros eruditos europeos en mostrar interés por la cultura clásica y la italiana. Su mayordomo tradujo a Séneca al valenciano y el rey Juan era un gran coleccionista de libros y lector habitual de escritores clásicos como Livio y Plutarco. Así pues, mantenía una importante correspondencia sobre libros con Heredia y Gian Galeazzo Visconti, Duque de Milán.

Ancestros

Referencias

Bibliografía utilizada 
Javier Leralta, Apodos reales: historia y leyenda de los motes regios, Madrid, Sílex (Serie Historia), 2008. ISBN 978-84-7737-211-0
Vicente Salas Merino, Genealogía de los reyes de España, Madrid, Visión, 2007. ISBN 978-84-9821-767-4

Enlaces externos 
 

Reyes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Sepultados en el Monasterio de Poblet
Reyes de Mallorca
Nacidos en Perpiñán
Fallecidos en la provincia de Gerona
Reyes de Valencia